Arondismentul Neufchâteau se poate referi la:

 Arondismentul Neufchâteau, Vosges, un arondisment din departamentul Vosges din Franța
 Arondismentul Neufchâteau (Belgia), un arondisment din provincia Luxembourg din Belgia